Ак-Сонкур или Ак-Сонкор или Ак-Сункур (тюрк. Белый Сокол) — имя нескольких средневековых правителей Ближнего Востока, как правило, тюркского происхождения:
 Касим ад-Даула Ак-Сункур аль-Хаджиб — сельджукидский наместник Халеба в 1086—1094 годах. Родоначальник династии Зангидов.
 Сайф ад-Дин Ак-Сункур аль-Бурзуки — шахне Багдада (1105—1126), атабек Мосула (до 1126), наместник Халеба в 1125 году. 
 Бадр ад-дин Ак-Сонкор — эмир Ахлата в 1193—1198 годах.
 Ак-Сункур аль-Фаркани — мамлюкский наиб Египта в 1277 году при султане Саид Берке-хане.